|}
|}
De A6 is een snelweg in Marokko

Trajecten

A6: Tétouan - Fnideq 
28 km
 2007: Tétouan - M'diq: 14 km
 2008 : M'diq - Fnideq: 14 km

Autosnelweg in Marokko